Древняя мудрость — мудрость, придуманная давно, а также:
 «Древняя мудрость» — книга эзотеристки-теософа Анни Безант 1897 года.
 «Древняя мудрость», или «Ancient Wisdom», — шведская блэк-метал-группа.